Le haut mal est le nom anciennement donné à l'épilepsie. Il a inspiré les œuvres suivantes :
 Le Haut Mal, roman de Georges Simenon (1933)
 Les Divorcés (titre alternatif : Le Haut Mal), film suisse de Louis Grospierre (1972)
 L'Ascension du Haut Mal, BD en 6 tomes de David B. publiée par L'Association (1996 à 2003)